Norden steht für:
 Norden, Himmelsrichtung
 Nordische Länder – „Der Norden“ im Sinne von „Nordische Länder“, skandinavische Staaten Nordeuropas
 Norden (Automarke), ehemalige schwedische Automarke
 Norden-Bombenzielgerät der Northrop Grumman Norden Systems

Orte:
 Norden (Ostfriesland), Stadt in Ostfriesland
 Landkreis Norden, ehemaliger Landkreis in Ostfriesland
 Norden Township, der Name verschiedener Townships in den Vereinigten Staaten

Schiffe:
 Norden (Schiff, 1935), einer der ersten Gastanker
 Aurora (Schiff, 1953) (ursprünglicher Name Norden), ehemaliger Tonnenleger des WSA Emden
 Norden (Schiff, 1998), Tonnenleger des WSA Emden

Norden oder Nordén ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Norden (1901–1986), deutscher Verleger und Schriftsteller, siehe Adalbert Schultz-Norden
 Adam Nordén (* 1971), schwedischer Komponist für Filmmusik und Fernsehserien
 Albert Norden (1904–1982), deutscher Journalist und Politiker (KPD, SED)
 Annemarie Norden (* 1910 als Annemarie Stammer; † 2008), deutsche Schriftstellerin
 Anton van Norden (1879–1955), deutscher Architekt und Stadtbaumeister
 Alexander Petrowitsch Norden (1904–1993), russischer Mathematiker
 Beatrice Norden (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Bengt Nordén (* 1945), schwedischer Chemiker
 Carl Norden (1836–1903), deutscher Arzt
 Carl Lucas Norden (1880–1965), niederländisch-US-amerikanischer Ingenieur, Entwickler des Norden-Bombenzielgeräts
 Christine Norden (1924–1988), britische Schauspielerin
 Cornelia „Conny“ Norden (* 1943), deutsche Ärztin, Wissenschaftsberaterin und Autorin
 Eduard Norden (1868–1941), deutscher klassischer Philologe und Religionshistoriker
 Eric Norden (1899–1979), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Francisco Norden (* 1929), kolumbianischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Frederic Louis Norden (1708–1742) (auch Friedrich Ludwig Norden), dänischer Marineoffizier und Forschungsreisender
 Heinrich Norden (1880–1969), deutscher Arzt, Schriftsteller und Tropenmediziner
 Heinz Norden (1905–1978), Übersetzer, Schriftsteller und Verleger
 Helga Diercks-Norden (1924–2011), Journalistin, Frauenrechtlerin und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Hermann Norden (1870–1931), deutscher Kaufmann, Weltreisender und Reiseschriftsteller
 Jakob van Norden (1861–1948), deutscher Unternehmer
 John Konrad Norden (* 1942), deutscher Diplomat und Autor
 Jörg van Norden (* 1958), deutscher Historiker
 Joseph Norden (1870–1943), Rabbiner, Theologe und Vertreter des liberalen Judentums
 Kurt Norden (1876–1932), Berliner Pelzhändler
 Leo Norden (1867–1934), Pseudonym des deutschen Komponisten Wilhelm Aletter
 Lisa Nordén (* 1984), schwedische Triathletin
 Maarten van Norden (* 1955), niederländischer Jazzmusiker und Komponist
 Marie Norden (1812–1878), Pseudonym der deutschen Schriftstellerin Friederike Marie Ernstine Wolfhagen
 Otto Hans Norden (1885–1957), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Peter Norden (* 1922), deutscher Schriftsteller
 Peter van Norden (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Philipp Norden, (* 1849) belgischer Pelzhändler
 Tim Tom Norden (* 1963), österreichischer Maler
 Tommy Norden (* 1952), US-amerikanischer Kinder-Darsteller
 Ulla Norden (1940–2018), deutsche Schlagersängerin und Moderatorin
 Walter Norden (1876–1937), deutscher Historiker und Verwaltungswissenschaftler
 Walter Norden (Architekt) (1885–1934), Südtiroler Architekt
 Wilhelm Hammond-Norden (* 1906, vermisst seit 1943), deutscher Schriftsteller und Kabarettist
 Wim van Norden († 2015), niederländischer Journalist

Siehe auch:
 Nordin
 Noorden